Siegbach ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:
 Siegbach, Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis, Hessen

von Gewässern:
 Siegbach (Aar), rechter Zufluss der Aar (zur Dill) in Bischoffen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Siegbach (Abens) oder Sieg, rechter Zufluss der Abens gegenüber Daßfeld, Markt Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern

Siehe auch:
 Sieg
 Sieggraben
 Sieggrabenbach
 Siekbach